Китайська Суперліга 2011 — 52-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вперше став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2011
Китай
2011 у китайському спорті